Варазда́т Ароя́н (; 24 августа 1992, Ереван, Армения) — армянский футболист, защитник клуба «Астана» и национальной сборной Армении.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы «Пюник». В 2008 году провёл в , в составе которого выступали юноши до 17 лет из клубов высшей лиги. Связано это было с тем, чтобы игроки, которые не попадают в составы своих команд, поддерживали игровую форму. Ароян был на тот момент одним из таких игроков.

В 2009 году дебютировал за основу «Пюника» в Премьер-лиге в матче против «Гандзасара». Ароян вышел на замену вместо Артура Едигаряна на 90 минуте матча. В том сезоне Ароян стал чемпионом в составе «Пюника». А с 2010 года неизменно является игроком основного состава, став чемпионом, а также обладателем кубка и суперкубка Армении.

В марте 2012 года стало известно об интересе со стороны немецкого «Кёльна», который отправил официальное приглашение Арояну. Арояну и раньше было предложено приехать на просмотр, но только в марте 2012 года он принял решение отправиться в Германию.

После родного клуба отправился в чемпионат Ирана, где выступал за «Падиде», и чемпионат России, где провёл более 60 матчей за «Урал» и «Тамбов».

15 февраля 2021 года было официально объявлено о переходе Арояна в «Астану».

27 мая 2021 года было официально объявлено о переходе Арояна в испанский «Кадис», выступающий в Ла-Лиге.

Карьера в сборной 
В составе сборной Армении дебютировал в 2011 году. Является вице-капитаном, выводил с капитанской повязкой свою команду в трёх из шести матчей Лиги Наций. Всего за сборную своей страны сыграл 56 матчей, в которых отличился 3 раза.

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 49 / забито голов: 2; победы: 14, ничьи: 10, поражения: 25. eu-football.info.

Достижения 
 «Пюник»
 Чемпион Армении (3): 2009, 2010, 2014/15
 Обладатель Кубка Армении (5): 2009, 2010, 2013, 2014, 2015
 Обладатель Суперкубка Армении (3): 2010, 2011, 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Падиде»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «Анортосис»